Contacto (en español: Contatto) es un cuadro del pintor italiano Salvatore Garau pintado en 2003 con técnica mixta sur lámina de PVC y sus medidas son 50 x 50 cm. Se conserva en una colección privada llamada "CM - Colección Milanesa" (CM Collezione Milanese), en los Italia.

Referencias

Enlaces externos 
 Alberto Hernando, Esquire, "Un artista vende una escultura invisible por 28.000 euros... y es la segunda", "...Entre sus obras materiales destacan la Escultura que lanza-luciérnagas-señales de lluvia o el cuadro Contatto...", 28/10/2021

Cuadros de Salvatore Garau
Cuadros de 2003